Бранице () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Глубчицкий повят, Опольское воеводство. Население — 7791 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Блищыце
 Бранице
 Боболюшки
 Дзбаньце
 Дзбаньце-Оседле
 Дзержковице
 Грудчаны
 Яблонка
 Якубовице
 Йендрыховице
 Левице
 Неказанице
 Михалковице
 Посуцице
 Туркув
 Уцеховице
 Веховице
 Влодзенин
 Вудка
 Высока

Соседние гмины 
 Гмина Глубчице
 Гмина Кетш

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Опольского воеводства
Глубчицкий повет